Ungdoms-VM i håndbold kan henvise til flere sportsbegivenheder
 Ungdoms-VM i håndbold (mænd)
 Ungdoms-VM i håndbold (kvinder)